Jape steht für:

 Jape (Band), eine irische Electronic–Rock-Band
 Jape (Fluss), ein Sanaga Nebenfluss in Kamerun

Jape ist der Familienname folgender Personen:

 Mijndert Jape (* 1932), niederländischer Lautenist, Gitarrist, Komponist und Musikhistoriker